Pomerantsev est un nom de famille notamment porté par
 Nikita Pomerantsev, est un acteur Soviétique et Russe.
 Vadim Pomerantsev, est un acteur Russe.

Homonymie
Homonymie de patronyme